Die Divizia A 1937/38 war die sechste Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Die Saison begann am 5. September 1937 und endete am 21. August 1938. Von Anfang Dezember 1937 bis Ende Februar 1938 (Winterpause) sowie von Mitte Mai 1938 bis Anfang August 1938 (Weltmeisterschaft 1938) ruhte der Spielbetrieb.

Meister wurde Ripensia Timișoara.

Modus 
Die 20 Mannschaften wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Die beiden Erstplatzierten spielten um die Meisterschaft. Die letzten fünf Mannschaften jeder Gruppe stiegen ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Gruppe 1

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Gruppe 2

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Endspiel 

|}

Nach der Saison 
 Ripensia Timișoara – Meister
 Rapid Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Unirea Tricolor Bukarest, CAO Oradea, Jiul Petroșani, DUIG Brăila, Olimpia CFR Satu Mare, Universitatea Cluj, Vulturii Textila Lugoj, Crișana Oradea, ACFR Brașov, Dragoș Vodă Cernăuți

Aufsteiger in die Divizia A 
Tricolor CFPV Ploiești, UDR Reșița

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1937/38 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1937/38
Liga-1-Saison